Jiřice est un toponyme qui peut désigner :

Jiřice, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Jiřice, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Jiřice u Miroslavi, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud :
 Jiřice u Moravských Budějovic, une commune du district de Znojmo, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de localités en  Tchéquie